Allvarligt talat kan syfta på:

 Allvarligt talat (radioprogram) – radioprogram på Sveriges Radio P1, som hade premiär 2008
 Allvarligt talat (bok) – bok från 2015 av Lena Andersson